Adolf Lohse (1807-1867) – architetto tedesco
 Bobby Lohse (1958) – velista svedese
 Detlef Lohse (1963) – fisico tedesco
 Elfriede Lohse-Wächtler (1899-1940) – pittrice tedesca
 Gustav Adolf Lohse (1910-1994) – coleotterologo tedesco
 Hinrich Lohse (1896-1964) – politico tedesco
 Otto Lohse (1859-1925) – compositore e musicista tedesco
 Richard Paul Lohse (1902-1988) – pittore e grafico svizzero
 Wilhelm Oswald Lohse (1845-1915) – astronomo tedesco